

Клемпич () — село в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Клемпич () — село в гміні Моринь Грифінського повіту Західнопоморського воєводства